Csehország
Trubín, község a Berouni járásban
 Szlovákia
 Garamkürtös (1890-ig Trubin, szlovákul Trubín) Lócsakürtös településrésze a Besztercebányai kerület Garamszentkereszti járásában